Sperafico steht für:
 Sperafico (Familie), eine Familie brasilianischer Rennfahrer

Sperafico ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Sperafico (* 1974), brasilianischer Rennfahrer
 Rafael Sperafico (1981–2007), brasilianischer Rennfahrer
 Ricardo Sperafico (* 1979), brasilianischer Rennfahrer
 Rodrigo Sperafico (* 1979), brasilianischer Rennfahrer